13-й чемпионат мира по биатлону прошёл в СССР в только что открытом спорткомплексе «Раубичи» под Минском в 1974 году.

В программу чемпионата мира впервые была включена спринтерская гонка. Советские биатлонисты неожиданно не сумели выиграть ни одной медали в личных гонках. Обе личные гонки выиграл молодой финн Юхани Суутаринен.

Индивидуальная гонка 20 км

Спринт 10 км

Эстафета 4 Х 7,5 км

Зачет медалей 

Международные спортивные соревнования в Минске
Международные соревнования по биатлону в СССР
Чемпионаты мира в Белоруссии
1974 год в Белоруссии
Международные соревнования по биатлону в Белоруссии
Чемпионаты мира в СССР
1974 год в биатлоне